Ерік Буторак і Равен Класен були чинними чемпіонами, але цього разу Класен не брав участі. Буторак грав у парі з Ражівом Рамом, і вони вибули на стадії чвертьфіналу.

Маріуш Фірстенберг і Сантьяго Гонсалес здобули титул, перемігши у фіналі пару Артем Сітак і Дональд Янг з рахунком 5–7, 7–61, [10–8].

Сіяні пари 

  Іван Додіг /  Макс Мирний (півфінал)
  Сем Грот /  Кріс Гуччоне (1-ше коло)

  Ерік Буторак /  Ражів Рам (чвертьфінал)
  Маріуш Фірстенберг /  Сантьяго Гонсалес (чемпіони)

Вайлд-кард 

  Майкл Ммо /  Франсіс Тіафо  (1-ше коло)

  Стефан Козлов /  Деніс Кудла  (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 
 

Memphis Open
Світовий Тур ATP 2015